Пи́кок (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Пикок, Алан (род. 1937) — английский футболист.
 Пикок, Алан Тернер (1922—2014) — английский экономист
 Пикок, Артур (1924—2006) — английский учёный и теолог.
 Пикок, Владимир Робертович (1875—1943) — российский, советский артист оперы, тенор.
 Пикок, Гарри (род. 1978) — английский актёр, комик.
 Пикок, Джон (род. 1956) — английский футболист и футбольный тренер.
 Пикок, Джонни (род. 1993) — британский бегун-паралимпиец.
  (1791—1858) — английский математик.
 Пикок, Роберт Карлович (1841—1905) — врач-хирург.
 Пикок, Роналд (1907—1993) — английский литературовед.
 Пикок, Томас Лав (1785—1866) — английский писатель-сатирик и поэт.

См. также 
 «Beyer-Peacock» (рус. «Байер-Пикок и К°») или «Beyer, Peacock and Company» — английская локомотивостроительная (в основном паровозостроение) компания располагавшаяся близ Манчестера.
 «Пикок» — американский фильм.
 Пикок — название Альфы Павлина, самой яркой звезды в созвездии.